Гастелло Микола Францович — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу

Гастелло — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область

Гастелло — село, Поронайський міський округ, Сахалінська область